Mutilator může znamenat:

 Mutilator (brazilská hudební skupina) – brazilská thrash/death metalová kapela
 Mutilator (mexická hudební skupina) – mexická death metalová kapela